Sindaci a Porto Rico